Esan peut désigner :
 les Esan, une population du Nigeria
 l'esan, une langue nigéro-congolaise
 l'Esan Football Club, un club nigérian de football basé à Uromi.